Velika nagrada Rusije 2016 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. maja 2016 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:36,119
|1:35,337
|1:35,417
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:36,555
|1:36,623
|1:36,123
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:37,746
|1:37,140
|1:36,536
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:36,976
|1:36,741
|1:36,663
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:37,753
|1:37,230
|1:37,016
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:38,091
|1:37,569
|1:37,125
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center" |11
|
|Force India-Mercedes
|1:38,006
|1:37,282
|1:37,212
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|26
|
|
|1:38,265
|1:37,606
|1:37,459
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|33
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:38,123
|1:37,510
|1:37,583
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:36,006
|1:35,820
|brez časa
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:37,784
|1:37,652
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:38,332
|1:37,701
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|27
|
|
|1:38,562
|1:37,771
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:37,971
|1:37,807
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:38,383
|1:38,055
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4" |16
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:38,678
|1:38,115
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|20
|
|Renault
|1:38,914
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|30
|
|Renault
|1:39,009
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4" |19
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:39,018
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4" |20
|align="center" |94
|
|MRT-Mercedes
|1:39,399
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|88
|
|MRT-Mercedes
|1:39,463
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:39,519
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|53
|1:32:41,997
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
| +25,022
|10
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|53
| +31,998
| 3
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Williams-Mercedes
|53
| +50,217
| 2
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|53
| +1:14,527
| 4
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
| 14
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"| 20
| Kevin Magnussen
|Renault
|52
| +1 krog
| 17
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
| 15
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"| 11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|52
| +1 krog
| 6
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
| 12
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"| 3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|52
| +1 krog
| 5
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"| 55
| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|52
| +1 krog
| 11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"| 30
| Jolyon Palmer
|Renault
|52
| +1 krog
| 18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"| 9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
| 22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|
|52
| +1 krog
| 8
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"| 12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
| 19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"| 21
|style="padding-right:24px"|
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
| 16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"| 94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|51
| +2 kroga
| 20
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Toro Rosso-Ferrari
|33
|Motor
|9
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|0
|Trčenje
|7
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|
|0
|Trčenje
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|0
|Trčenje
|21
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016
Šport v Sočiju